Ленинск — название железнодорожных станций:
 Ленинск — станция Приволжской железной дороги.
 Ленинск — станция Дальневосточной железной дороги.